«Биноко́р» () — узбекистанский хоккейный клуб из Ташкента, основанный летом 1971 года под названием «Спартак» и выступавший в первой и второй лигах чемпионата СССР в 1971—1988 годах. С 2013 года является участником воссозданной Узбекской хоккейной лиги.

История 
Летом 1971 года после ввода в эксплуатацию в апреле 1970 года Центрального зала спорта «Юбилейный» с ледовой площадкой была организована хоккейная команда «Спартак». Спустя два года команду передали «Главташкентстрою» и переименовали в «Бинокор» (в переводе с узбекского — «строитель»). Впервые команда выступила в чемпионате СССР в сезоне 1971/1972 и заняла 4-е место в Восточной зоне Второй лиги. Лучшим результатом клуба было — 4-е место в Первой лиге в сезоне 1977/1978. В 1988 году команда была расформирована. 

Лишь в  начале 2013 года силами активистов из числа ветеранов «Бинокора» и Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, хоккейный клуб «Бинокор» был возрождён. В этом же году была создана Узбекская хоккейная лига, и «Бинокор», наряду с ещё четырьмя ташкентскими командами, участвовал в её первом сезоне. В первом сезоне в лиге участвовали четыре команды из Ташкента. По правилам первого сезона, команды встречались между собой два раза, затем в раунде плей-офф команда, занявшая первое место в итоговой турнирной таблице, встречалась с командой, занявшей четвёртое место, а команды, занявшие второе и третье место соответственно, встречались между собой. Два победителя раунда плей-офф боролись в финале за золотые медали, а проигравшие команды — за бронзовые медали. По окончании первого круга хоккейной лиги в турнирной таблице лидировал «Барс» с 5 очками, на втором месте расположился «Бинокор» с тремя очками, третье и четвёртое место занимали «Ледовые (Белые) Медведи», также с тремя очками, и «Акулы», набравшие одно очко. В феврале второй круг должен был продолжиться, однако новостей о его завершении или отмене не последовало. Причины отмены и временной заморозки лиги до сих пор неизвестны. 

В 2019 году «Бинокор» принял участие в возрожденном чемпионате Узбекистана, где вышел в финал и завоевал серебряные медали.

После возрождения в 2013 году «Бинокор» некоторое время использовал эмблему и форму клуба НХЛ «Бостон Брюинз». В копии формы «Бостон Брюинз» на рукавных надписях вместо надписи «Boston Bruins» был «Binokor», а в верхней левой части формы приклеен флаг Узбекистана. Официальных заявлений и претензий в адрес «Бинокора» от американского хоккейного клуба так и не последовало.

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Хоккейного клуба «Бинокор»

Хоккейные клубы Узбекистана
Спортивные клубы Ташкента